Interlaken, comuna Suïssa del cantó de Berna capital del districte d'Interlaken.
 Interlaken (Califòrnia)
 Interlaken (Nova Jersey)
 Interlaken (Nova York)
 Districte d'Interlaken, districte del Cantó de Berna (Suïssa).
 Districte administratiu d'Interlaken-Oberhasli, districte administratiu del Cantó de Berna a Suïssa.